Гран-при Бахрейна 2015 года (официально 2015 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 19 апреля 2015 года на Международном автодроме Бахрейна. Этот Гран-при стал четвёртым в сезоне 2015 года, а также двенадцатым гран-при Бахрейна в качестве этапа Формулы-1.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +31…29 °C

|}

Гонка 

|}

Круги лидирования

Ссылки 
 
 
 Результаты гонки

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2015 году
Формула-1 в сезоне 2015
Апрель 2015 года
2015 год в Бахрейне